Йонас Вінд (дан. Jonas Wind, нар. 7 лютого 1999) — данський футболіст, нападник клубу «Копенгаген».
 Ганс Генрік Вінд, Ганс Генрік «Гассє» Вінд (фін. Hans Henrik «Hasse» Wind ; нар. 30 липня 1919, Таммісаарі — 24 липня 1995 Тампере) — фінський льотчик та повітрятий ас.
 ВЕС Годе-Вінд 1, 2, ВЕС Годе Вінд 1, 2 — німецька офшорна вітроелектростанція, введена в експлуатацію у 2017 році.